OSA puede hacer referencia a:

 Orden de San Agustín
 Orden de Santa Ana
 Unión de Arquitectos Contemporáneos (Obiedineine Sovremennikh Arkhitektorov, OSA)
 Sociedad Óptica Estadounidense (Optical Society of America, OSA)
 Oakland School for the Arts
 Ontario Soccer Association
 Ontario Society of Artists
 Open Solutions Alliance